Paul Cohen pode se referir a:

 Paul Cohen (1934–2007), matemático estado-unidense, professor na Universidade de Stanford
 Paul Cohen (1950-–), saxofonista estado-unidense e professor de música
 Paul Cohen, também um saxofonista tenor estado-unidense, produtor e colaborador de Lila Downs
 Paul Cohen (1908–1970), produtor estado-unidense de música country
 Paul Cohn, (1924-2006), professor de Matemática na University College, Londres

Desambiguação